BHA har flere betydninger:
 Butylhydroxyanisol
 Berkshire Hathaway Assurance
 British Horseracing Authority